Maus – w języku niemieckim "mysz"

 Maus. Opowieść ocalałego – komiks
 Panzerkampfwagen VIII Maus – prototyp niemieckiego superciężkiego czołgu

Imię
 Marian Muszkat, właściwie Maus Mendel Muszkat

Zobacz też 
 Mysz (ujednoznacznienie)